Васенки — название населённых пунктов:

Россия 
 Васенки — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Васенки — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Васенки — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.
 Васенки — деревня в Балезинском районе Удмуртии.